

Film
The Best Man – cortometraggio del 1914 prodotto dalla St. Louis Motion Picture Company
The Best Man – cortometraggio del 1914 diretto da Charles Brabin
The Best Man – cortometraggio del 1914 diretto da Arthur Hotaling
The Best Man – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Klever Pictures
The Best Man – film del 1917 diretto da Bertram Bracken
The Best Man – film del 1919 diretto da Thomas N. Heffron
The Best Man – cortometraggio del 1923 diretto da Scott Darling
The Best Man – cortometraggio western del 1925 diretto da Ernst Laemmle
 L'amaro sapore del potere (The Best Man) – film del 1964 diretto da Franklin Schaffner
The Best Man – film del 1999 diretto da Malcolm D. Lee
 Non dire sì - L'amore sta per sorprenderti (The Best Man) – film del 2005 diretto da Stefan Schwartz

Teatro 
 The Best Man – commedia di Gore Vidal del 1960

Televisione 
 Il testimone (The Best Man) – episodio della settima stagione di How I Met Your Mother